Merxheim − miejscowość we Francji, w departamencie Górny Ren
 Merxheim − gmina w Niemczech, kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach